Bonnard kan syfta på följande:
 Bonnard, Yonne – en kommun i Frankrike
 Pierre Bonnard – en fransk målare (1867–1947)